Sphaerotheca kan syfta på:

 ett släkte svampar, se Sphaerotheca (svampar)
 ett släkte groddjur, se Sphaerotheca (groddjur)